F100 kan syfta på:

 Fokker 100 – ett nederländskt trafikflygplan (1986)
 North American F-100 Super Sabre – ett amerikanskt jakt- och attackflygplan (1953)